Fehlbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Fehlbach, bis 1939 deutscher Name von Potok Jaworowski, Ortschaft der Gemeinde Wielkie Oczy, Powiat Lubaczów, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

Gewässer:
 Eittinger Fehlbach oder Saubach, rechter Zufluss des Mittlere-Isar-Kanals bei Eitting, Landkreis Erding, Bayern

 Fehlbach (Altbach), rechter Teilungslauf des Altbachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) vor und in Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Fehlbach (Anzinger Sempt), rechter Teilungslauf der Anzinger Sempt (zur Sempt) bei der Sägmühle von Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Fehlbach (Forstinninger Sempt), rechter Teilungslauf der Forstinninger Sempt (zur Sempt) bei Herdweg, Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern
 Fehlbach (Mittlere-Isar-Kanal) – siehe oben → Eittinger Fehlbach
 Fehlbach (Moosach), rechter Teilungslauf der Moosach (zur Isar) in Marzling, Landkreis Freising, Bayern 
 Fehlbach (Murr), rechter Zufluss der Murr durch die Almsiedlung der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fehlbach (Paar) – zwei Teilungsläufe der Paar in der Gemeinde Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern; flussabwärts:
 Fehlbach (Paar, Walleshausen), rechter Teilungslauf in Walleshausen
 Fehlbach (Paar, Wabern), rechter Teilungslauf in Wabern an der Paar
 Fehlbach (Wörthbach), linker Teilungsram des Wörthbachs vor und in Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Fällbach
 Fehlchesbach
 Fellbach